Iljicza () – nazwa toponimów w Rosji

 Iljicza – osiedle typu wiejskiego w Kraju Ałtajskim
 Iljicza – chutor w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Iljicza – osiedle typu wiejskiego w Kraju Permskim
 Iljicza – osiedle typu wiejskiego w obwodzie riazańskim
 Iljicza – osiedle typu wiejskiego w obwodzie tulskim
 Iljicza – osiedle typu wiejskiego w obwodzie woroneskim

 Zobacz także
 Iljicze – wieś na Białorusi

Strony ujednoznaczniające